Az 1928. évi téli olimpiai játékokon a jégkorongtornát február 11. és 19. között rendezték. A tornán 11 csapat vett részt.

Ez volt egyben a harmadik jégkorong-világbajnokság is.

Éremtáblázat 
(A rendező ország csapata eltérő háttérszínnel, az egyes számoszlopok legmagasabb értéke, vagy értékei vastagítással kiemelve.)

Érmesek

Részt vevő nemzetek 

 
 
  
 
 
 
 
  
 
  
 
 11 nemzet, 124 sportoló

Lebonyolítás 
A 11 csapatból Kanada automatikusan a négyes döntő résztvevője volt.

A maradék 10 csapatot 3 darab csoportba osztották. A csoportokban körmérkőzések döntötték el a csoportok végeredményét. A csoportokból az első helyezett jutott a négyes döntőbe. A négyes döntőben a csapatok újabb körmérkőzéseket játszottak, és a csoport végeredménye lett a torna végeredménye is.

Csoportkör

A csoport

B csoport

C csoport

Négyes döntő 

Végeredmény

Végeredmény

Jegyzetek

Források 

Az érmesek listája

Jegkorong
1928
1928